

A Bruxelles :
 Arcades du Cinquantenaire
 Musée du Cinquantenaire
 Parc du Cinquantenaire
 Le tunnel ferroviaire du Cinquantenaire
 Le tunnel routier du Cinquantenaire

Dans la province du Bandundu :
 Pont du Cinquantenaire